

Substantif masculin
 un paillasse est un clown ou bateleur forain

Substantif féminin
 une paillasse est un plan de travail, surface plane facilement nettoyable dans un laboratoire ou un atelier (voir aussi établi) ;
 une paillasse est une dalle ou une table en construction-aménagement de bâtiment ;
 une partie de l’évier où l’on pose les objets à égoutter ;
 un matelas de lit fait d'un sac de toile contenant de la paille ;
 une personne consommant une grande quantité d'alcool.

Nom propre 

 Paillasse,  personnage de la  ;
Paillasse est un opéra italien de Ruggero Leoncavallo mettant en scène une troupe de clowns (i pagliacci) ;
Paillasse est un film muet de Camille de Morlhon sorti en 1911.

Références 

Homonymie de titre